Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, een Nederlands orgaan belast met de verkeersveiligheid
 CBR (bedrijf), een Belgisch conglomeraat van cementfabrieken
 Complement-bindingsreactie, een immunologische test die gebruikt wordt in de medische diagnostiek
 California bearing ratio, een meting van de sterkte van een weg of verhard pad
 Comic Book Resources, een website die nieuws en opiniestukken biedt over comics
 Honda CBR, een motorfietsmodel van Honda
 CBR (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk